Magic Tour (MT ) — альбом евродэнс музыки, вышедший в 1994 году. Идея создания такого альбома принадлежит Юрию Чернавскому. Он же был продюсером, аранжировщиком и автором ряда песен на этом сборнике. Это был первый альбом eurodance музыки, на уровне европейского современно-существующего жанра, исполненный на английском языке, с участием русского исполнителя.

История создания альбома 

Запись диска была произведена в 1994-м году в Берлине, Германия. Чернавский пригласил в Германию на пробу неизвестного исполнителя Андрея (который получил «ник» ЛEHNH). Но работа продвигалась столь успешно, что команда, участвующая в записи, приняла решение записать целый альбом.

Чернавский в то время был вместе c Брюсом Хаммондом совладельцем компании «How’s That» Music Production, и уже было накоплено много материала, который и решили использовать в этом альбоме. Позже к продакшену присоединилась и компания «Pikosso Rесоrds». Альбом был выпущен 14 июля 1994 года в России американским лейблом «MAX-C International Inc.» с помощью известного деятеля искусств и спорта Давида Рудмана, и он мгновенно разошёлся по диско-клубам страны.

К восторгу авторов, российская молодёжь, танцевавшая исключительно евродэнс, так и не сообразила, что эта музыка производства россиян — её приняли, как привычные европейские дэнс-хиты. Более того, DJ в клубах отказывались верить, что это спето русским молодым пареньком. Такое же недоверие к этому факту сохранилось и до сих пор — СМИ мрачно молчали и молчат, а в России давно привыкли к тому, что «если на заборе что-то не написано — не верь глазам своим…» Правда, в Петербурге сняли приличный стильный клип на зонг Ю. Чернавского — «Mister Ree» («Mystery»), но и это не помогло публике поверить в происходящее.

Случилось так, что в России это был единственный с 1994 по 2007 годы альбом в стиле евродэнс, выпущенный на английском языке.

Участники записи 
 Юрий Чернавский (продюсер, автор, голос, аранжировки, запись)
 Брюс (Bruce Hammond Earlam) (голос, автор, тексты)
 Бонго (Douglas Wilgrove) (голос, автор, ударные)
 Андрей (ЛEHNH) (голос, Россия)
 Семира (Samira), (голос, Берлин, Германия)
 Коффи (Koffy), (голос, Африка)
 Смай Линг (Smie Ling) (рэп, Нью-Йорк, США)
 Деймон Чернавский (компьютерная графика)
 По лицензиям: How’s That Music Production. Hmbh / Pikosso Records. Hmbh
 Производство: MAX-C International, Inc.

Список композиций 
 1 Mystery (Mister Ree)
 2 Get up an Dance
 3 Uula-la-la
 4 Allah
 5 Drive my Heart
 6 Can I feel you
 7 Magic Tour
 8 Force of Power
 9 We Ain’t Back
 10 At your Desire
 11 Tombola no.11
 12 4 Tea For You

Интересные факты 
Москва 1994 год. Чернавский пригласил Андрея выступить в фешенебельном клубе на Красной Пресне.
…Парень вышел и, танцуя, исполнил «в живую» сонг «Mister Ree». Молодёжь веселилась, но страшно возмущалась — что это за выскочка, который нахально поёт под иностранную фонограмму европейские хиты!!! Объявление номера публика просто проигнорировала…
(Из воспоминаний Ю. Чернавского (Эпилог))

Ссылки 
 Евроденс// IsraBox.com > Music, Electronic, Eurodance 90 
 «Magic Tour» на сайте LiveJournal 
 Об исполнителе сонга «Mister Ree» — Семире (Samira,)

Альбомы в стиле синти-поп
Евродэнс
Юрий Чернавский